Александр Александрович Го́рев (1884 — 1953) — советский электротехник. Лауреат Сталинской премии.

Биография  
Окончил реальное училище (1902) и электромеханическое отделение (факультет) Петербургского политехнического института (1907), получив диплом под номером 1.
Работал там же: лаборант (так назывались тогда преподаватели, руководившие лабораторными занятиями), с 1919 профессор.

Одновременно вёл инженерную работу. Участвовал в реализации проектов ГОЭЛРО. Был председателем электроплана Главэлектро, членом Госплана.
 
Арестован 23 сентября 1930 года. Приговорен 18 марта 1931 года к 10 годам лагерей. Постановлением от 28.11.1932 условно досрочно освобождён.

Вернулся на работу в ЛПИ, заведовал кафедрой техники высоких напряжений. Одновременно с 1933 консультант Средволгостроя и затем Гидроэнергопроекта. С 1934 года научный руководитель лаборатории высокого напряжения имени А. А. Смурова. Доктор технических наук (1935). В 1938 г. восстановлен в звании профессора.

В 1936 году опубликовал монографию «Основные уравнения неустановившегося режима синхронной машины», в 1950 году — «Переходные процессы синхронной машины».

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1948) — за разработку метода и создание установки для испытания высоковольтной аппаратуры
 орден Ленина.

Его именем названы высоковольтный колебательный контур, уравнения синхронной электрической машины, кафедра и лаборатория техники высоких напряжений.

Библиография 
 К вопросу об изоляции линий высокого напряжения, М., 1922;
 Высоковольтные линии передачи электрической энергии. (Электрический расчет), Л., 1927;
 Введение в теорию устойчивости параллельной работы электрических станций, ч. 1, Л., 1935;
 Импульсные характеристики больших искровых промежутков. [Доклад], М., 1948 (совм. с А. М. Залесским и Б. М. Рябовым);
 Переходные процессы синхронной машины, Л.—М., 1950.

Литература 
 Залесский А. М. и Толвинский В. А., Сорокалетие научной, преподавательской и инженерной деятельности профессора Александра Александровича Горева, «Труды Ленинградского политехнического ин-та им. М. И. Калинина», 1948, № 3;
 Александр Александрович Горев, [Некролог], «Вестник электропромышленности», 1953, № 4; А. А. Горев, [Некролог], «Электричество», 1953, № 7.

 БСЭ. 2-е издание, том 12

Ссылки 
 
 

Репрессированные в СССР
Электротехники СССР
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета